Adrast d'Argos fou un rei d'Argos la filla del qual es va casar amb Polinices de Tebes que havia estat expulsada de la seva ciutat pel seu germà Etèocles. Va dirigir l'expedició dels Set Cabdills contra Tebes de la que fou l'únic que va sobreviure, tal com Amfiarau havia profetitzat. Al cap de deu anys va enviar contra Tebes als fills dels sis herois caiguts a la primera expedició en la que fou anomenada la Guerra dels Epígons (descendents); els fills van aconseguir la victòria però Adrast va perdre en la guerra al seu fill Egialeu i es va morir de la pena que aquesta mort li va causar. Els grecs el van considerar en la categoria dels herois.

Referències 
 Gran Enciclopèdia del Mundo, Bilbao, 1965

Reis d'Argos